Сезон 1936 года стал для ФК «Красная заря» 15-м в своей истории. В нём команда приняла участие в первых чемпионатах страны и в первом розыгрыше кубка.

Чемпионат СССР 1936 (весна) 

Статистика матчей

Чемпионат СССР 1936 (осень) 

Статистика матчей

Кубок СССР 1936 

Статистика матчей

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Ссылки 
1936
Красная заря